Piotr Niemiec  (ur. 3 marca 1982 w Inowrocławiu) — polski siatkarz grający na pozycji atakującego. W sezonie 2005/06 grał w klubie Delecta-Chemik Bydgoszcz. Od sezonu 2009/10 reprezentuje barwy drugoligowego zespołu Krispol Września

Kluby 
 MSPS Inowrocław
 Delecta-Chemik Bydgoszcz (2005/06)
 Pronar Parkiet Hajnówka (2006/07, 2008/09)
 Krispol Września (2009/10)

Polscy siatkarze
Siatkarze Chemika Bydgoszcz
Urodzeni w 1982